Prvenstvo Jugoslavije u košarci za 1962. godinu je drugi put zaredom osvojila momčad Olimpije iz Ljubljane.

Prva savezna liga

Drugi rang prvenstva

Kvalifikacije za 1. saveznu ligu 
Igrano u Kragujevcu.

Hrvatsko-slovenska liga

Izvori 
Wayback arhiva, košarkaška liga Srbije, prvenstva 1945. – 1991.
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.

1962